Polska Liga Koszykówki 1975/1976 – 42. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w męskiej koszykówce w Polsce. Obrońcą tytułu mistrza Polski było Resovia Rzeszów, który zwyciężył w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w sezonie 1974/1975. W rozgrywkach wystąpiło w sumie 12 zespołów.

Tabela 

Do ligi awansowały: Gwardia Wrocław i Górnik Wałbrzych.

Czołówka strzelców 
 Edward Jurkiewicz (Wybrzeże Gdańsk) - 1146
 Eugeniusz Durejko (Lech Poznań) - 749
 Wojciech Fiedorczuk (ŁKS Łódź) - 718
 Andrzej Pasiorowski (Resovia Rzeszów) - 701
 Marek Ładniak (Wisła Kraków) - 585
 Piotr Langosz (Wisła Kraków) - 581
 Eugeniusz Kijewski (Spójnia Gdańsk) - 572
 Jan Nowicki (Wybrzeże Gdańsk) - 549
 Paweł Waniorek (Pogoń Szczecin) - 538
 Tomasz Garliński (Śląsk Wrocław) - 510

Linki zewnętrzne 
 Polska Liga Koszykówki 1975/1976

Polska Liga Koszykówki
1975 w koszykówce
1976 w koszykówce
1975 w polskim sporcie
1976 w polskim sporcie